Rohrflöte ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 eine Flöte aus einem Stück Schilfrohr oder Bambusrohr;
 eine Panflöte;
 ein häufig verwendetes Register der Orgel.